Уницы — название нескольких населённых пунктов:
 Уницы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Уницы — село в Кашинском районе Тверской области.
 Уницы — деревня в Осташковском районе Тверской области.